

Personnalités désignées par ce nom 
 Abraham, un personnage de la Bible
 , plusieurs saints chrétiens

Prénom 
Abraham est un prénom.

Patronyme 

 Alan R. Abraham (1931-2020), personnalité politique canadienne, Lieutenant-gouverneur de la province de Nouvelle-Écosse ;
  ;
 Clifton Abraham, Jr. (1971-), joueur américain de football américain ;
 Corinne Abraham (1977-), triathlète britannique ;
 , scénariste américain, ayant travaillé à un film sorti en 2001, How High ;
 Edmond Abraham (1894-1972), un aviateur français, pilote et constructeur ;
 Emile Abraham, coureur cycliste de Trinité-et-Tobago ;
 Émile Abraham, critique de théâtre français du  ;
 Erich Abraham (1895-1971), général d'infanterie allemand durant la Seconde Guerre mondiale ;
 F. Murray Abraham, acteur américain, né en 1939 d'une mère d'origine italienne et d'un père d'origine syrienne ;
 Farrah Abraham (1991-), personnalité de télévision, chanteuse et actrice américaine ;
 Françoise Abraham (1962-), danseuse, sculptrice et artiste peintre française ;
 Gary Abraham (1959-), nageur britannique, médaillé olympique en 1980 ;
  ;
 Gerald Abraham (1904-1988), musicologue britannique ;
 Handgod Abraham (1986-), poète haïtien ;
 Henri Abraham (1868-1943), physicien français ;
  ;
 Hérard Abraham, homme politique haïtien ;
 Hippolyte Abraham, dit Pol Abraham (1891-1966), architecte français ;
 Jean Abraham dit Launay (milieu  - après 1600), arpenteur et mathématicien français ;
 Jean-Pierre Abraham (1936-2003), écrivain français ;
 Julia Abraham (1992-), enseignante et personnalité politique française ;
 Karl Abraham (1877-1925), psychanalyste allemand ;
 Lucienne Abraham (1916-1970), communiste française ;
 Luke Abraham (1983-), joueur de rugby à XV britannique ;
 Marcel Abraham (1898-1955), résistant français ayant rejoint le Groupe du musée de l'Homme ;
 Max Abraham (1831–1900), éditeur de musique allemand ;
 Max Abraham (1875 – 1922), physicien allemand ;
  ;
  ;
 Patrick Abraham, (1956-), footballeur français ;
  ;
 Pierre Abraham, pseudonyme de Pierre Bloch (1892-1974), un écrivain français ;
 Pol Abraham (1891-1966), architecte français ;
 Raimund Abraham, architecte américain d'origine autrichienne ;
  ;
 Robert Abraham (1921-2004), résistant français, puis militaire ;
 Spencer Abraham, né en 1952, homme politique américain, fils d'immigrants libanais ;
 Tammy Abraham (1997-), footballeur britannique ;
 Tancrède Abraham (1836-1895), artiste-peintre et illustrateur français.

Pseudonyme 

 Pierre Bloch (1892-1974), écrivain français.

 Hippolyte Abraham (1891-1966), architecte français.

Toponymes 

France
 Rocher d'Abraham, sommet français situé en Ardèche ;
 Saint-Abraham, commune française ;

Canada
 Lac Abraham, lac artificiel de l'Alberta ;
 Plaines d'Abraham, parc de la ville de Québec, région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec ;
 Côte d'Abraham, rue historique de la ville de Québec, région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec ;
 Rivière Abraham-Bell, affluent de la rivière Boisbouscache, dans la MRC Les Basques, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec ;
 Rivière à Abraham, affluent de la rivière Boisbouscache (versant de la rivière des Trois Pistoles et du littoral sud-est du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Médard et de Saint-Jean-de-Dieu, dans la MRC de Les Basques, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec ;

autres
 Fleuve d'Abraham, fleuve libanais ;
 Abrahám, village de Slovaquie ;
 Abbaye d'Ábrahám, ancienne abbaye cistercienne de Hongrie.

Œuvres 

religion
 Testament d'Abraham, texte pseudépigraphique de l'Ancien Testament,
 Feuillets d'Abraham, écrits attribués à Abraham et évoqués par le Coran
 Livre d'Abraham, livre canonique des mormons

littérature
 La Mémoire d'Abraham, roman de Marek Halter
 Abraham de Brooklyn, roman de Didier Decoin
peinture

 La rencontre d'Abraham et de Melchisédech, peinture réalisée vers 1650 par Giovanni Benedetto Castiglione

théâtre
 Abraham sacrifiant, tragédie humaniste de 1550 écrite par Théodore de Bèze

cinéma
 Le Sacrifice d'Abraham, film français de 1911 réalisé par Henri Andréani
 Val Abraham, film portugais de 1993 réalisé par Manoel de Oliveira
 Abraham, téléfilm international de 1993 réalisé par Joseph Sargent
 Les Enfants d'Abraham, film espagnol de 2002 réalisé par Paco Plaza

Autres 
 Sein d'Abraham, séjour des Justes après la mort dans le judaïsme
 Accords d'Abraham, deux traités de paix entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn annoncés le 13 août 2020 par Donald Trump
 Abraham Inc., groupe musical klezmer
 Bustan Abraham, groupe israélien de musique instrumentale

Homonymie de prénom